Almazan bezeichnet:

 Almazán, spanische Gemeinde

Almazán ist der Familienname folgender Personen:
 Azul Almazán (* 1981), mexikanische Wasserspringerin
 Fabian Almazan (* 1984), kubanischer Jazzpianist und Filmkomponist
 Humberto Almazán (* 1924), mexikanischer Schauspieler und Priester
 Miguel Almazán (* 1982), mexikanischer Fußballspieler